Świętajno peut désigner :
 Świętajno dans le powiat de Olecko.
 Świętajno dans le powiat de Szczytno ;